Maris peut faire référence à :

Patronyme 

 Bernard Maris (1946-2015), économiste et journaliste français
 Elias Maris (1999-), coureur cycliste belge
 Merrill De Maris (1898-1948), dessinateur américain de bande dessinée
 Roger Maris (1934-1985), joueur américain de baseball
 Willem Maris (1844-1910), peintre néerlandais

Autres 
 Maris, prénom ayant pour origine le prénom romain 
 Maris, saint et martyr de la famille Maris, Marthe, Audifax et Abacum
 Maris, ethnie finno-ougrienne organisée en république au sein de la fédération de Russie
 Maris, dieu de la guerre des Étrusques
 Via Maris, ancienne route commerciale datant du début de l'âge du bronze

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme anglais
Patronyme français